Schedel (zonder de kaken), zie ook Craniata, schedeldieren
Het tijdschrift van Werkgroep Pleistocene Zoogdieren